Лос Ебанос има више значења:
 Лос Ебанос (округ Стар, Тексас)
 Лос Ебанос (округ Хидалго, Тексас)